Carla Caro Villanova (Barcelona, 2003) és una estudiant de Física catalana premiada diverses vegades pels seus treballs en computació quàntica que l'han dut a aparèixer a la llista de Forbes dels Top 50 espanyols premiats del 2021.

Biografia 
El 2019 va començar a cursar el batxillerat internacional i el batxillerat espanyol a l'Aula Escola Europea i va participar al programa de Bojos per la Ciència, organitzat per la Fundació Catalunya-La Pedrera, durant el qual va passar per l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

El 2020 va participar al Young Photonics Congress, gestionat per l'ICFO on va presentar un projecte sobre l'abast de l'algoritme de tremp quàntic. També publica un article a la Revista Española de Física on proposa un exercici per solucionar el conegut com "Problema de les n reines" mitjançant el mateix procés quàntic.

La Carla comença el seu grau de Física a la Universitat de Barcelona l'any 2021 on compartirà classe amb Blanca Gilabert López, tot i tenir especialitzacions diferents.

El setembre del mateix any, es celebra el 32è certament EUCYS (Concurs de Joves Científics de la Unió Europea, anglès: European Union Contest for Young Scientists) on va ser premiada el seu treball sobre com superen els ordinadors que disposen de Quantum annealing als ordinadors clàssics.

També aquest any, Carla Caro entra a la llista de Forbes dels Top 50 espanyols premiats on apareix el seu nom al costat del d'Alèxia Putellas, Fernando Alonso o Ferran Adrià.

El 2022 formà part del programa de televisió Xplorers.

Reconeixements 
 2020 - Premi especial del XXXII Congrés de Joves Investigadors
 2021 - Premi extraordinari Fundació Caralunya La Pedrera
 2021 - Premi de CodeLearn a la XXII Exporecerca Jove
 2021 - Medalla de plata a la XXXII Olimpíada Espanyola de Física
 2021 - Quart premi de Física i Astronomia a la Fira Internacional de Ciència i Enginyeria Regeneron 2021
 2021 - Primer premi al Concurs de Joves Científics de la Unió Europea 2021
 2021 - Llista de Forbes dels Top 50 Espanyols Premiats el 2021

Referències 

Físics catalans
Barcelonins